Калмыцкая письменность — письменность, используемая для записи калмыцкого языка. За время своего существования функционировала на разных графических основах и неоднократно реформировалась. В настоящее время калмыцкая письменность функционирует на кириллице. В истории калмыцкой письменности выделяется 5 этапов:
 до XVII века — старомонгольское письмо
 XVII век — 1924 год — письменность тодо-бичиг;
 1924—1930 годы — письменность на основе кириллицы
 1930—1938 годы — письменность на латинской основе;
 с 1938 года — современная письменность на основе кириллицы.

Тодо-бичиг 

До середины XVII века ойраты и калмыки пользовались для записи своего языка старомонгольским письмом. Старомонгольская письменность была плохо приспособлена для передачи фонетических особенностей живого ойратского языка, что требовало его реформы. В 1648 году буддийский монах Зая-Пандита реформировал старомонгольское письмо, приблизив его к языку ойратов. В частности было введено обозначение всех ойратских гласных звуков, упрощено написание долгих гласных, разработаны основы норм правописания. Этот алфавит получил название «тодо-бичиг» (ясное письмо). Как и старомонгольское письмо, тодо-бичиг имел направление письма сверху вниз. Несмотря на попытки приблизить письмо к разговорному языку, в письменном ойратском языке было много слов, заимствованных из монгольского языка и не используемых в живой речи. Так, уже в начале XVIII века фиксируются две письменные формы калмыцкого языка — «книжная», использовавшаяся в религиозной практике и имевшая многочисленные монгольские и тибетские заимствования и сохранявшая архаичные языковые формы, а также «разговорная», использовавшаяся в частной переписке и отражавшая изменения, происходящие в языке.

Тодо-бичиг, называемый также по имени его создателя, «заяпандитской письменностью» с небольшими изменениями просуществовал у калмыков до 1924 года. Ойраты Китая пользуются им по настоящее время.

В XIX — начале XX века на тодо-бичиг был выпущен ряд как оригинальных, так и переведённых с русского языка книг и брошюр, но грамотность калмыцкого населения Российской империи оставалось очень низкой — 2,3 % в 1913 году.

Алфавит на основе кириллицы (конец XIX — начало XX века) 
В конце XIX — начале XX веков Православным миссионерским обществом был издан ряд школьных книг на калмыцком языке, использовавших кириллическую графику. Первым изданием такого рода стал «Букварь для калмыцких улусных школ» (1892). Алфавит, использовавшийся в этом букваре, имел следующий состав: А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, З з, И и, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, ь, Э э, Ю ю, Я я, Ӓ ӓ, Ā ā, Ǟ ǟ, Ӧ ӧ, Ō ō, Ȫ ȫ, Ӱ ӱ, Ӯ ӯ, Ӱ̄ ӱ̄, Дж дж, Нг нг, Ій, ій, Йе йе, Йӧ йӧ, Ӓй ӓй, Ӣ ӣ, Э̄ э̄, Ю̄ ю̄, Я̄ я̄. В 1902 году вышел «Букварь для калмыков» где использовался иной вариант алфавита: А а, Б б, Г г, Д д, З з, И и, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о, Р р, С с, Т т, У у, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, ь, Э э, Ӓ ӓ, Ā ā, Ǟ ǟ, Ӧ ӧ, Ō ō, Ȫ ȫ, Ӱ ӱ, Ӯ ӯ, Ӱ̄ ӱ̄, Дж дж, Ҥ ҥ, Ӣ ӣ, Э̄ э̄. Вместе с тем продолжало использоваться и письмо тодо-бичиг.

6 января 1924 года в Астрахани состоялось собрание калмыцкой общественности. На этом собрании большинством голосов зая-пандитская письменность была признана устаревшей — отмечалась его трудность для письма и обучения, нехватка шрифтов, невозможность использовать на телеграфе и проч. В связи с этим было решено перевести калмыцкий язык на кириллическую письменность. 12 января был принят алфавит, состоявший из следующих букв: А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ж ж, З з, И и, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ы ы, Э э, Ю ю, Я я, Ь ь, Й й, ä, ö, ӱ, ң, ӝ. Над долгими гласными предполагалось ставить черту (макрон), но на практике это не выполнялось. Также, несмотря на отсутствие в утверждённом проекте, для обозначения неясных гласных стала использоваться буква ъ. С января 1926 года на этом алфавите стала печататься газета «Улан хальмг». В основу формирующегося калмыцкого литературного языка был положен торгутский говор, но позднее норма стала ориентироваться не только на торгутский, но и на дербетский говор. Иногда в изданиях того времени буква ң заменялась на ҥ или н̈, а официально включённые в алфавит буквы Е е, Ж ж, Ф ф, Щ щ отсутствовали.

7 сентября 1926 года на совещании при Калмыцком педтехникуме в Астрахани было решено внести изменения в алфавит. Так, были отменены все дополнительные буквы, а вместо них введены D d, V v, H h. В июне 1927 года этот алфавит был введён в официальное использование, но значительная часть литературы и прессы по-прежнему издавалась на алфавите 1924 года.

5-8 февраля 1928 года прошло очередное совещание по калмыцкой письменности, на котором алфавит вновь был реформирован. Буквы D d, V v, H h были отменены, а для обозначения неясных гласных введена буква Ә ә. Долготу гласных было решено обозначать удвоением соответствующих букв. Этот алфавит использовался до 1930 года.

Латинизированный алфавит 
В конце 1920-х годов в СССР начался процесс латинизации письменностей. В ходе этого процесса в январе 1930 года IX Калмыцкий областной съезд Советов узаконил новый латинизированный алфавит калмыцкого языка. Его фактическое применение началось в газетах с конца сентября того же года. В этом алфавите буквы располагались в следующем порядке: A a, B b, C c, Ç ç, D d, E e, Ә ә, G g, H h, I i, j, K k, L l, M m, N n, ꞑ, O o, Ө ө, P p, R r, S s, Ş ş, F f, Y y, Z z, Ƶ ƶ, U u, T t, V v, X x, ь.

10-17 января 1931 года на прошедшей в Москве конференции учёных монгольской группы народов было решено изменить фонетическое значение двух букв калмыцкой письменности, а также поменять алфавитный порядок букв. В мае того же года прошедшая в Элисте III Калмыцкая областная конференция по вопросам языка и письменности подтвердила это решение. Алфавит принял следующий вид:

Буква Ь ь, в отличие от большинства других советских латинизированных алфавитов, обозначала палатализацию. 17 февраля 1937 года было принято решение ввести для звука /җ/ знак Ⱬ ⱬ. В таком виде алфавит просуществовал до 1938 года.

Современная кириллица 

Во второй половине 1930-х годов в СССР начался процесс перевода письменностей на кириллицу. Калмыцкий алфавит был переведён на кириллицу в 1938 году. Первоначально калмыцкий кириллический алфавит включал все буквы русского алфавита, а также Ä ä, Гъ гъ, Дж дж, Нъ нъ, Ö ö, Ӱ ӱ. В 1941 году алфавит был снова реформирован — изменено начертание дополнительных букв. Однако из-за последовавшей вскоре депортации калмыков переход на новый вариант алфавита был осуществлён только после их реабилитации — 19 ноября 1959 года.

В настоящее время калмыцкий алфавит выглядит так:

Таблицы соответствий алфавитов

Компьютерная поддержка калмыцкого алфавита на основе кириллицы

Калмыцкий алфавит в Юникоде

Шрифты и ввод текста на калмыцком языке 
В Windows буквы калмыцкого алфавита включены в шрифты Arial Unicode MS, Courier New, Times New Roman и другие. Для набора текста можно применить татарскую клавиатурную раскладку, которая входит в комплектацию основных операционных систем, добавив её в настройках клавиатуры. Также существуют раскладки, созданные специально для калмыцкого языка, одна из которых вошла в версию Ubuntu 9.04 под именем Россия Kalmyk. В калмыцкой Википедии ввод дополнительных букв можно осуществить посредством панели быстрой вставки внизу страницы редактирования путём щелчка мыши на соответствующей букве.

Примечания

Литература 
 

Кириллические алфавиты
Алфавиты на основе латинского
Калмыцкий язык
Письменности монгольских народов